

Allenatori 
 1999–2002 Anatoliy Kroshchenko
 2001–2002 Oleksandr Ryabokon
 2002-2002 Pavlo Yakovenko
 2003–2006 Yuriy Kalitvintsev
 2009-2009 Yuriy Kalitvintsev
 2010–2012 Oleh Kuznetsov
 2012–2013 Yuriy Moroz
 2012–2016 Oleksandr Holovko
 2015–2016 Oleh Kuznetsov
 2016–2017 Volodymyr Tsytkin
 2017-2017 Volodymyr Yezerskiy
 2017–2018 Oleksandr Petrakov
 2019–presente Serhiy Nahornyak

Competizioni

Europei U-19

Collegamenti esterni 
 Uefa Under-19 website Contains full results archive

Under-19
Ucraina